Lutter (Eichsfeld)
 Lutter (Haut-Rhin)